Манне́ () — фамилия, распространённая в Гамбии. Известные носители:
 Манне, Калифа (род. 1998) — гамбийский футболист, полузащитник.
 Манне, Кекута (род. 1994) — американский футболист гамбийского происхождения, нападающий.
 Манне, Усман (род. 1997) — гамбийский футболист, нападающий.

См. также 
 Мане (значения)
 Маннё — принадлежащий Дании остров в группе Северо-Фризских островов.